Абліцов — російське прізвище.

Відомі носії:

 Абліцов Віталій Григорович (1946, Новоукраїнка) — український журналіст, літературний критик.
 Абліцов Олександр Іванович‎ (1948, Новоукраїнка) — український поет, перекладач, журналіст.

Прізвища
Російські прізвища